Steinmetz poate să însemne:
 Beny Steinmetz Group, fond de investiții israelian.

Steinmetz este numele de familie ale următoarelor persoane:
 Endreas Steinmetz
 Karl Friedrich von Steinmetz
 Thérèse Steinmetz

Nume de familie